Kevin Krawietz e Andreas Mies erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Krawietz ha preso parte al concomitante torneo di Roma.

In finale Nathaniel Lammons / Jackson Withrow hanno sconfitto André Göransson / Sem Verbeek con il punteggio di 6(4)-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Andrėj Vasileŭski (semifinale)
  Sander Arends /  Divij Sharan (semifinale)

  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (campioni) 
  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale)

Wildcard 

  Tuna Altuna /  Altuğ Çelikbilek (primo turno)

  Andre Begemann /  Dustin Brown (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heilbronner Neckarcup 2021